Heritage Foundation - um think tank conservador norte-americano
Cordilheira Heritage - na Antártica
Lake Heritage - na Pensilvânia, nos Estados Unidos
Heritage (álbum de Opeth) - de 2011

Desambiguação